Ludwig Münz ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Münz (Politiker) (1880–1956), deutscher Politiker (LDP), MdL Sachsen-Anhalt
 Ludwig Münz (Kunsthistoriker) (1889–1957), österreichischer Kunsthistoriker
 Ludwig Münz (Märtyrer) (1893–1945), deutscher Jurist und Märtyrer
 Ludwig Münz (Pallottiner) (1921–1987), deutscher Ordensgeistlicher